Podwis – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Podwis – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan
 Podwis – ulica w Bułgarii, w mieście Warna
 Podwis – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kiczewo
 Podwis – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kriwogasztani